Le Piège malais, série de bande dessinée
 L'Avatar (), troisième tome de la trilogie Kushiel de Jacqueline Carey.